Pugsley ist der Familienname folgender Personen:
Alfred Pugsley (1903–1998), britischer Ingenieur
 Cornelius Amory Pugsley (1850–1936), US-amerikanischer Politiker
 Herbert William Pugsley (1868–1947), englischer Botaniker und Pflanzensammler
 Jacob J. Pugsley (1838–1920), US-amerikanischer Politiker
 William Pugsley (1850–1925), kanadischer Politiker